Пещера Лихтенштейн,  — археологический памятник близ города Остероде в Нижней Саксонии (Германия).

Пещера длиной 115 метров была обнаружена в 1972 году. В пещере Лихтенштейн обнаружено захоронение культуры полей погребальных урн — скелетные останки 21 женщин и 19 мужчин давностью около 3000 лет (поздний бронзовый век), а также около 100 бронзовых изделий (кольца для ушей, рук и пальцев, браслеты) и керамические обломки.

Исследование древней ДНК 
Специалисты Гёттингенского университета исследовали скелеты на предмет как митохондриальной, так и Y-хромосомной ДНК.

Митохондриальная ДНК была представлена следующими гаплогруппами:
 17 — H,
 5 — T2,
 9 — U5b,
 5 — J*.

Из 19 мужских останков у 15 обнаружена хорошо сохранившаяся последовательность генокода Y-хромосомы. Из этих пятнадцати у 12 была обнаружена гаплогруппа I2b2 (как минимум 4 родовых линии), у двоих — R1a (вероятно, общий род), и у одного — R1b (последние две гаплогруппы были ожидаемым результатом). Результаты тестирования Y-STR приведены в таблице ниже:

Гаплотипы Y-STR у 19 останков мужского пола

() = аллель определена с неуверенностью, nd = не определена

Обитатели пещеры Лихтенштейн имели в основном светлые и коричневые волосы, реже чёрные и красные. Большинство обитателей были голубоглазыми, реже — с карими глазами.

См. также 
 Палеогенетика

Примечания

Литература 
 Felix Schilz: Molekulargenetische Verwandtschaftsanalysen am prähistorischen Skelettkollektiv der Lichtensteinhöhle, Dissertation, Göttingen 2006.

Ссылки 
 
 Two Germans Share World’s Longest Family Tree
 

Археология в Германии
Пещеры Германии
Генетическая история человека
Европа бронзового века
Пещеры — археологические памятники